Verkholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Verkholm, Korpo, Åboland, 
 Verkholm, Nagu, Åboland, 
 Verkholm, del av Heisala, Pargas, Åboland, 
 Verkholm, Ingå, Nyland,

Se även
Verkholmen

Robotskapade Finlandförgreningar